Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Bjelorusiji.

Povijest
Bjelorusija je danas većinom kršćanska zemlja.

Galerija

Izvori